Tworzymirki peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Tworzymirki, un village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Tworzymirki, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.